Moba eller MOBA kan syfta på:

 MOBA – en datorspelsgenre, se Multiplayer online battle arena

Platser

Kina 

 Moba (socken), Sichuan,

Kongo-Kinshasa 

 Moba (territorium), Tanganyika, 
 Moba (ort), Tanganyika,

Nigeria 

 Moba (distrikt), Ekiti, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar